Deux navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Chester''' :
 L' est un croiseur léger en service de 1908 à 1921 ;
 L' est un croiseur lourd en service de 1930 à 1946.

Chester